Prouhet ist der Familienname folgender Personen:

 Edmond Prouhet (1834–1922), französischer Konteradmiral
 Eugène Prouhet (1817–1867), französischer Mathematiker